Баскетболист года конференции Metro () — это ежегодная баскетбольная награда, вручавшаяся по результатам голосования лучшему баскетболисту среди студентов конференции Metro, входившей в I дивизион NCAA. Голосование проводилось среди главных тренеров команд, входивших в конференцию, к тому же свои голоса тренеры подавали после окончания регулярного чемпионата, но перед стартом турнира плей-офф, то есть в начале марта, причём они не могли голосовать за собственных подопечных. Награда была учреждена и впервые вручена Гэри Йодеру из университета Цинциннати в сезоне 1976/77 годов.

Полное название данной конференции Metropolitan Collegiate Athletic (MCAC), но в обществе закрепилось её сокращённое название Metro. Официально она начала свою деятельность в 1975 году, тогда в неё входило шесть команд, в следующем году в неё включили ещё одну команду. С течением времени, при образовании новых университетов, количество команд в конференции увеличилось до восьми. В 1995 году эта конференция объединилась с конференцией Great Midwest, вместе они сформировали новую конференцию, которая получила название США. В последний раз награда была вручена перед объединением конференций Джарвису Лэнгу из университета Северной Каролины в Шарлотт в сезоне 1994/95 годов.

Только три игрока, Кит Ли, Кларенс Уизерспун и Клиффорд Розье, получали награду по несколько раз, причём Уизерспун получал её три раза, кроме того лишь один игрок, тот же Кит Ли, становился лауреатом премии, будучи первокурсником. Три раза обладателями этой премии становились сразу два игрока (1978, 1981 и 1988). Чаще других обладателями этой награды становились баскетболисты Луисвиллского университета (8 раз).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты года конференций NCAA